Stenkulla kan avse:
Stenkulla, Nyköping – en stadsdel i Nyköping
Stenkulla – en ort i Bollebygds kommun, se Stenkulla och Strömslund